Der Family Circle Cup 2012 war ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Charleston. Es war als Turnier der Premier-Kategorie Teil der WTA Tour 2012. Das Turnier fand vom 30. März bis zum 8. April 2012 statt.

Titelverteidigerin im Einzel war Caroline Wozniacki und im Doppel die Paarung Sania Mirza / Jelena Wesnina.

Qualifikation 
Ausgespielt wurden zwölf Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks
 Offizielle Website
 
 
 

WTA Tour 2012
Tennisturnier in Charleston (South Carolina)